

Persone 
 Amber Valletta – attrice  e modella statunitense
 Antonino Valletta – politico  e medico  italiano
 Francesco Valletta – letterato, filologo  e storico italiano
 Giuseppe Valletta – filosofo, avvocato, letterato e giureconsulto  italiano
 Vittorio Valletta – dirigente d'azienda italiano
 Raffaele Monaco La Valletta – cardinale della Chiesa cattolica

Altro 

 Valletta – figura professionale che affianca il conduttore dei programmi televisivi
 Valletta FC – società calcistica 
Valletta –  parte del Sacro Monte di Somasca

Pagine correlate 
 La Valletta (disambigua)
 Valletto

Altri progetti